Chauki steht für:

 lateinischer Name der Chauken (germanischer Volksstamm)
 männlicher Vorname, siehe Schawki